Lars Karlsson (ur. 1948) – szwedzki piłkarz ręczny
 Lars Karlsson (ur. 1955) – szwedzki szachista
 Lars Karlsson (ur. 1960) – szwedzki hokeista
 Peter Karlsson, wł. Lars Peter Karlsson (1966–1995) – szwedzki hokeista